A 22-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 28 februarie și 1 martie 1992 la Palasport de la Genova, Italia. Aceasta a fost a treia oară când Italia a găzduit acest eveniment. Au participat 432 de sportivi din 35 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Palasport din Genova. Acesta a fost inaugurat în anul 1962.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
16 atleți au reprezentat România.

 Liliana Năstase – pentatlon - locul 1, 60 m garduri - locul 15
 Ella Kovacs – 800 m - locul 1
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 1
 Iolanda Oanță – 200 m - locul 2, 400 m - locul 6
 Sorin Matei – înălțime - locul 2
 Marieta Ilcu – lungime - locul 2
 Petra Văideanu – pentatlon - locul 2
 Doia Melinte – 1500 m - locul 3
 Tudorița Chidu – 1500 m - locul 4
 Bogdan Tudor – lungime - locul 5
 Victoria Lina – 3000 m marș - locul 5
 Mihaela Oană – aruncarea greutății - locul 8
 Daniel Cojocaru – 60 m - locul 11, 200 m - locul 9
 Nicoleta Filip – triplusalt - locul 12
 Cătălin Sonel – lungime - locul 18
 George Boroi – 60 m garduri - locul 23

Note

Legături externe 
  Genova European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1992 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1992
Genova
Atletism